

Geografia 
 Guignicourt – ex comune francese nella regione dell'Alta Francia
 Guignicourt-sur-Vence – comune francese nella regione del Grand Est 
 Cantone di Guignicourt – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Laon in Francia